Bukowiec est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Jelenia Góra ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Trzebnica.

 dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Bieszczady ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Kolbuszowa ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Lesko.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Brodnica ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Grudziądz ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Świecie ;
 de la gmina de Bukowiec, dans le powiat de Świecie.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Chodzież ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Nowy Tomyśl ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Łódź-est ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Sieradz ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Bukowiec, dans le powiat de Bartoszyce ;
 du village de Bukowiec, dans le powiat d'Iława.

 d'ans d'autres voïvodies :
 du village de Bukowiec, dans la voïvodie de Lublin ;
 du village de Bukowiec, dans la voïvodie de Lubusz ;
 du village de Bukowiec, dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 du village de Bukowiec, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Bukowiec, dans la voïvodie de Silésie.